Hellmuth Petsche (né en 1923), médecin autrichien ;
 , compositeur de musique de film, musicien et producteur allemand ;
 Maurice Petsche (1895-1951), homme politique français ;
  (1907-1993), enseignant, accompagnateur et peintre autrichien.